SCARLET är en svensk fiktiv metalduo som grundades 2018. SCARLET består av medlemmarna Scarlets Hunts som kännetecknas av sitt skelettliknande utseende och Thirsty som blodig vampyr.

Bakgrund
Scarlet och Thirsty träffades när de båda var intagna på en institution för problematiska ungdomar. De började då skriva musik och texter tillsammans baserat på deras mörka förflutna, blandat med nutida upplevelser, tankar och känslor. 
Texterna är raka, ärliga och ocensurerade. 
De två delar även samma födelsedag- 13e December; även känt som Lucia.

Under deras första år som aktiva artister spelade SCARLET på Sweden Rock Festival, Gefle Metal Festival och Knotfest. 
SCARLET har bland annat blivit omskrivna i Metal Hammer, Elle Magazine och Sweden Rock Magazine.

SCARLET skrev kontrakt med skivbolaget ART:ERY Music Group  2018 där de tre första singlarna Age Of Seduction, Hail the Apocalypse och Killer Quinn släpptes.

2020 skrev SCARLET kontrakt med det tyska skivbolaget Arising Empire  och i november samma år släpptes debutalbumet Obey the Queen som fick fina recensioner över hela metalscenen .

År 2021 började duon sitt samarbete med Held MGMT .

I mars 2022 åker SCARLET ut på sin första Europa Turne, då som förband till rockgruppen Smash into pieces.

Diskografi

Singlar
Age of Seduction (2018)
Hail the Apocalypse (2018)
Killer Quinn (2018)
End in Blood (2019)
Beauty & Beast (2020)
#bossbitch (2020)
Love Heroin (2020)
Everybody Dies (2022)

Album
Obey the Queen (2020)

Referenser

Externa länkar
 
Svenska metalgrupper
Musikgrupper bildade 2018